CEV Champions League 2012-2013 – torneo pallavolistico femminile
CEV Champions League 2012-2013 – torneo pallavolistico maschile